Хонсо́н (, Hongseong-gun) — уезд в провинции Чхунчхон-Намдо, Южная Корея.

Ссылки 
 Официальный сайт уезда

Уезды Республики Корея
Чхунчхон-Намдо